Phobos (mythologie), een figuur uit de Griekse mythologie
Phobus (geslacht), een geslacht van vlinders van de familie snuitmotten (Pyralidae)